Grupp F i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2012 är en kvalificeringsgrupp till Europamästerskapet i fotboll 2012.

I gruppen spelar Kroatien, Grekland, Israel, Lettland, Georgien och Malta.

Tabell

Resultat

Externa länkar 
 EM-kvalgrupp F på UEFA:s hemsida

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2012